Koroliov puede referirse a:

Personas
 Sergéi Koroliov, ingeniero soviético.

Lugares
 Koroliov (ciudad);
 Korolev, un cráter en la Luna.
 Korolev, un cráter en la Marte.
 (1855) Korolev, un asteroide.

Barcos
 Akademik Sergei Korolev Buque de seguimiento y comunicación espacial perteneciente a la Flota Naval Espacial de la URSS.

Organizaciones
 La Corporación Espacial y de Cohetes Energia S.P. Koroliov, una oficina de diseño soviética también conocida como OKB-1.